Ла Матамба има више значења:

 Ла Матамба, Игера де лас Раисес (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Матамба (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику